An Mỹ (Quảng Nam)
 An Mỹ (Sóc Trăng)
 An Mỹ (Phú Yên)
 An Mỹ (Hanoi)
 An Mỹ (Hà Nam)
 An Mỹ (Thái Bình)